Споробол (также каплесеменник, спороболус; ) — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание

Таксономия 
,  169 (1810), nom. cons.

Синонимы 

 
 
 
 , nom. illeg.
 
 , orth. var.
 
 , nom. rej. — Скрытница
 
 
 , nom. rej. — Аржаница
 , nom. superfl.
 , nom. illeg.
 , nom. rej.
 
 , nom. illeg.
 
 , nom. rej. — Спартина

Виды 

Род включает более 200 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Злаки